

Persone 
 JoJo – cantante ed attrice statunitense
 Jojo – calciatore angolano
 Joseph "Jo Jo" Garcia – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato cipriota
 Serge "Jojo" Mayer – batterista svizzero
 JoJo Offerman – cantante ed ex wrestler statunitense
 JoJo Siwa – attrice americana
 Joseph Henry "Jo Jo" White – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro 
 Jo-jo – giocattolo
 Jo Jo – programma televisivo italiano
 JoJo – album della cantante JoJo del 2004
 Le bizzarre avventure di JoJo – manga di Hirohiko Araki

Pagine correlate 
Yo-Yo (disambigua)